Luterbach steht für:

 Luterbach, Gemeinde im Bezirk Wasseramt, Kanton Solothurn
 Luterbach (Oberburgbach), linker Zufluss des Oberburgbachs (zur Emme) in Oberburg, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Luterbach (Trübbach), rechter Zufluss des Trübbachs (zum Alpenrhein) bei Obertrübbach, Gemeinde Wartau, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Luderbach
 Lutterbach
 Lauterbach